Harry Albro Williamson (1875–1965) – amerykański historyk masonerii, pisarz
 Harry Williamson (1913–2000) – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk
 H.H. Williamson (1916–1972) – kanadyjski polityk, minister prowincjonalny z Nowego Brunszwiku
 Harry Williamson (ur. 1950) – brytyjski muzyk